Saubronnenbach und Saubrunnenbach sind Gewässernamen:

 Saubronnenbach, linker Zufluss der Erms nach Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

 Saubrunnenbach (Jagst) oder Mittelbach, rechter Zufluss der Jagst zwischen Schwabsberg und Saverwang, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Saubrunnenbach (Kurzach), linker Zufluss der Kurzach (zur Bottwar) zwischen Kurzach, Ortsteil Nassach, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis und Gronau, Gemeinde Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, beide Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Saubach (Begriffsklärung)